el nombre común de la planta Cichorium intybus;
 el nombre común de la planta Sonchus oleraceus; o
 el nombre común de la planta Taraxacum officinale'''''.